

Inglaterra
 Essex

Canadá
Condado de Essex (Ontário)

Estados Unidos
 Condado de Essex (Massachusetts)
 Condado de Essex (Nova Iorque)
 Condado de Essex (Nova Jersey)
 Condado de Essex (Vermont)
 Condado de Essex (Virgínia)

Desambiguações de topônimos